Влади́мир Никола́евич Бибе́рин (20 февраля 1964 — 30 апреля 2020) — советский и российский музейный работник, историк искусства, искусствовед.

Биография 
Владимир Биберин родился 20 февраля 1964 года.

В 1990 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Область научных интересов — русская художественная культура XVIII—XIX веков. Автор более 60 публикаций по вопросам русской художественной культуры, изобразительного искусства и архитектуры. Исследователь монографических дворянских коллекций Тверской губернии.

Начиная с семнадцатилетнего возраста, всю жизнь работал в Тверской областной картинной галерее (ранее — Калининская областная картинная галерея). Был одним из самых активных собирателей коллекции галереи. В течение многих лет исполнял обязанности заместителя директора по научной работе, был председателем учёного совета, членом административного, реставрационного, методического советов и фондово-закупочной комиссии. На момент смерти был заведующим научно-экспозиционным отделом галереи.

Один из авторов «Энциклопедии русского авангарда» (статья «Тверские СГХМ»).

По воспоминаниям коллег, был человеком яркой индивидуальности, обладал высоким художественным вкусом и обаянием; был остроумным собеседником, был наделён природной интеллигентностью и тактом.

Умер 30 апреля 2020 года.

Участие в профессиональных и общественных организациях 
 Член Ассоциации искусствоведов, председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов по Тверской области
 Член художественно-экспертного совета по монументальному и изобразительному искусству при Комитете по делам культуры Тверской области

Почётные звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Награды и премии 
 Знак отличия «За достижения в культуре» (2002)
 Почётный диплом Российской академии художеств (2004)
 Премия губернатора Тверской области (2006, 2007, 2009, 2014)
 Лауреат Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» (2009)
 Почётная грамота губернатора Тверской области (2015, «за значительный личный вклад в развитие культуры в Тверской области»)

Библиография

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Музейные работники СССР
Музейные работники России
Музейные работники Твери
Историки искусства СССР
Историки искусства России
Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Исследователи русского авангарда
Авторы энциклопедий и словарей
Члены Ассоциации искусствоведов